Naselja u Srbiji:
 Draževac (Obrenovac, Srbija), naselje u sastavu općine Obrenovac
 Draževac (Aleksinac, Srbija), naselje u sastavu općine Aleksinac